Казанский юридический институт может означать:
 Казанский юридический институт, образованный в 1931 году как Институт советского права из юридического факультета Казанского университета, переименованный впоследствии и расформированный в 1952 году обратно в юридический факультет КУ.
 Казанский юридический институт МВД России, основанный в 1974 году.
 Казанский юридический институт (филиал) Российской правовой академии Минюста России, основанный в 2002 году.